Серге́й Григо́рьевич Ми́щенко (, род. 13 августа 1971, Борисполь, Киевская область, УССР, СССР) — украинский политик и юрист. Народный депутат Украины V—VIII созывов.

Образование 

С 1987 до 1990 года учился в Черниговском юридическом техникуме, а с 1990 в 1995 года в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

Имеет научную степень кандидата юридических наук по специальности уголовное право и криминология (уголовно-исполнительное право).

Карьера 

 1994 — 1998 — помощник, старший помощник, следователь, заместитель прокурора Бориспольской межрайонной прокуратуры.
 1998 — 2001 — заместитель прокурора Дарницкого района города Киева, прокурор Подольского района города Киева.
 Июль 2000 — сентябрь 2001 — начальник управления координации деятельности правоохранительных и других государственных органов по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Украины.
 Сентябрь 2001 — июль 2002 — прокурор Киевской области.
 Июль 2002 — декабрь 2003 — заместитель прокурора города Киева.
 Декабрь 2003 — январь 2004 — помощник, старший помощник Генерального прокурора Украины Геннадия Васильева.
 В 2005 — советник по правовым вопросам Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
 25 мая 2006 — 15 июня 2007 — народный депутат Украины V созыва от Блока Юлии Тимошенко (№ 57 в избирательном списке). Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Досрочно прекратил свои полномочия во время массового сложения мандатов депутатами-оппозиционерами с целью проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.
 23 ноября 2007 — 12 декабря 2012 — народный депутат Украины VI созыва от БЮТ (№ 57 в списке). Глава Комитета ВР по вопросам правовой политики. Вышел из фракции 30 июня 2012 года, поскольку его включили в непроходимую часть списка на очередных парламентских выборах.
 12 декабря 2012 — 27 ноября 2014 — Народный депутат Украины 7-го созыва от избирательного округа № 98 Киевской области, самовыдвижение. «За» 34,33%, 14 соперников. Председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности нотариата Комитета ВР по вопросам правовой политики.
 С 27 ноября 2014 — Народный депутат Украины 8-го созыва от избирательного округа № 98 Киевской области, самовыдвижение. «За» 40,41%, 19 соперников. Член Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудья.Прогульщик пленарных заседаний в Верховной Раде 8 созыва. Фигурант трех антикоррупционных расследований.
 12 апреля 2016 года вошел во фракцию Блок Петра Порошенко. После проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году, внёс в Верховную раду Украины проект постановления о её роспуске.

Был членом партии Всеукраинское объединение «Батькивщина».

Семья 

Родители Григорий Кондратьевич (р. 1940) и Мария Михайловна (р. 1940) — пенсионеры. Жена Татьяна Валентиновна (р. 1974) — юрист. Воспитывают двух дочерей и сына: Дарью (р. 2001), Ольгу (р. 2004) и Макария ( р.2013)

Награды, государственные ранги 

С ноября 2001 имеет ранг государственного советника юстиции 3-го класса (генерал-майор юстиции).

Заслуженный юрист Украины (с августа 2011). От награды отказался в знак протеста против власти Януковича.

Другое 

Увлекается спортом, туризмом и книгами.

Ссылки 
 ЛІГА.Досье
 Портал Верховной Рады

Примечания 

Члены «Батькивщины»
Прокуроры Украины
Юристы Украины
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Родившиеся в Борисполе
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Генерал-майоры юстиции (Украина)